L'expression Hong Kong Film Awards 1992 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1992
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1993 mais honorait des films sortis en 1992 à Hong Kong